Calabash steht für

 Kalebasse, ein überwiegend zur Aufbewahrung und zum Transport von Flüssigkeiten bestimmtes Gefäß
 Calabash (North Carolina), ein Ort in North Carolina, USA